Павел Маркин: